Rauma – miasto w Finlandii
 Rauma – gmina w Norwegii
 „Rauma” – fiński kuter rakietowy z końca XX wieku
 Kutry rakietowe typu Rauma – typ fińskich kutrów rakietowych z końca XX wieku